N130 peut faire référence à :
 Route nationale 130 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N130 de la RATP.